La Ligue des champions 1996-1997 est la trente-septième édition de la Ligue des champions féminine de l'EHF. Sous l'égide de la Fédération européenne de handball (EHF), elle oppose les meilleurs clubs féminins de handball d'Europe. 

La compétition est remportée par le club espagnol du Mar Valencia, vainqueur en finale des Danoises du Viborg HK.

Tour préliminaire 
Vingt-six équipes participent à ce tour préliminaire :

Phase de groupes 
En plus des treize équipes qualifiées lors du tour préliminaire, quatre équipes sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale : le Podravka Koprivnica (tenant du titre), le Hypo Niederösterreich (finaliste) et le Graničar Đurđevac (motif inconnu).

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Quarts de finale 
La hiérarchie est respectée puisque tous les clubs ayant terminé premier de leur poule se qualifient au détriment des deuxièmes :

Demi-finales

Finale

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ligue des champions féminine de l'EHF
 Saison 1996-1997
 Coupe des Coupes (C2)
 Coupe de l'EHF (C3)
 Coupe des Villes (C4)
 Ligue des champions masculine  C1)

Liens externes 
 
 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Handball en 1996
Handball en 1997
Handball F1